Palacio de la Magdalena può riferirsia a vari edifici in Spagna:

 Palacio de la Magdalena – palazzo di Santander
 Palacio de la Magdalena – palazzo di Soto del Barco
 Palacio de la Magdalena – palazzo di Valladolid